Алексей Владимирович Дми́трик (12 апреля 1984, г. Сланцы, Ленинградская область) — российский легкоатлет, прыгун в высоту, серебряный призёр чемпионата мира (2011), двукратный серебряный призер чемпионата Европы в помещении (2009, 2013). Заслуженный мастер спорта России.

Основные результаты

Сезон 2014 года 
8 июня занял 2-е место на мемориале памяти Фанни Бланкерс-Кун с результатом 2,29 м.

Примечания

Ссылки 

 Профиль ВФЛА
 Чемпион России Алексей Дмитрик: Я отмылся!

Прыгуны в высоту России
Чемпионы России по лёгкой атлетике